Гаммер — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1992) — австралийская футболистка, игрок клубов Чемпионата Австралии.
  (1899—1962) — австралийский католический священник, епископ Джералдтона (c 1942).
 Гаммер, Антон Игнатьевич (1768—1815) — камер-музыкант, валторнист первого разряда, сын Игнатия Гаммера.
 Гаммер, Бен (род. 1939) — британский политик, член Палаты общин (2010—2017), сын Джон Гаммера.
 Гаммер, Грейс (род. 1986) — американская актриса, дочь актрисы Мэрил Стрип.
  (род. 1939) — британский политик, член Палаты общин (1970—1974, 1979—2010), председатель Консервативной партии (1983—1985), отец Бена Гаммера.
 Гаммер, Ефим Аронович (род. 1945) — прозаик, поэт, журналист, художник.
 Гаммер, Игнатий — камер-музыкант, валторнист, отец Антона и Иосифа Гаммеров.
 Гаммер, Иосиф Игнатьевич (ум. 1813) — валторнист первого разряда, сын Игнатия Гаммера.
 Гаммер, Мэми (род. 1983) — американская актриса кино и телевидения, дочь актрисы Мэрил Стрип.
  (род. 1942) — британский предприниматель и политик, председатель оперного театра «Ковент-Гарден» (1996—1998), член Палаты лордов (с 1996).
  (1894—1982) — британский боксёр, чемпион Великобритании в среднем весе (1920—1921).
  (1884—1966) — новозеландский архитектор, руководитель компании Gummer and Ford, удостоенной золотых медалей Новозеландского института архитекторов (1928, 1931).
 Гаммер, Юлий (1810—1862) — немецкий поэт и писатель.

См. также 
 «Гамер» (2012) — фильм Олега Сенцова.

Примечания